Het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde werd opgericht door een decreet van de Vlaamse regering uitgevaardigd in 2011. Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Structuur 

Het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde maakt deel uit van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Aalst en Oudenaarde.

Het is opgesplitst in drie provinciedistricten: Aalst, Geraardsbergen en Oudenaarde.

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 20 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 16 voor het arrondissement Aalst en 7 voor het arrondissement Oudenaarde van de 84 voor de hele provincie.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn dan ook opgesplitst over de twee arrondissementen Aalst en Oudenaarde. Voor de resultaten van 1995 en 1999 geldt dat ten gevolge de kieshervorming van 1993 beide arrondissementen werden samengevoegd tot het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde. Vanaf 2003 werden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Oost-Vlaanderen (zie daar).

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement Aalst

(*)1912: Lijst 5 (0,26%), Lijst 4 (0,19%) / 1919: Anderen (0,66%) /

(*)1929: Neutralen (4,71%) / 1936: Onafhankelijken (6,41%), Dissident Vlaams-nationaal (1,36%), Boeren (1,12%), Realisten (0,54%) / 1946: Onafhankelijken (0,80%) /
 (*)1974: PMO (0,95%), Diependale (0,59%) /

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement Oudenaarde

(*)1898: Anderen (23,65%) / 1900: Onafhankelijken (4,33%) /

(*)1946: UDB (1,37%), Onafhankelijken (0,52%) /
 (*)1974: Diependale (0,43%) / 1977: RW (0,26%) /

Verkiezingsresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde
 (*)1995: B.E.B.  (0,51%), W.O.W.  (0,48%), VVP (0,21%), W.I.T. (0,2%) / 1999: LEEF (0,65%), PNPb  (0,16%) /  

Aalst-Oudenaarde